|- align="center"
|align="left"| Hubert Hahne
|1967-1968, 1970
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Hailwood
|1963-1965, 1971-1974
|0
|50
|50
|0
|0
|2
|1
|29
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Mika Häkkinen
|1991-2001
|21998-1999
|165
|161
|26
|20
|51
|25
|420
|- align="center"
|align="left"| Bruce Halford
|1956-1957, 1959-1960
|0
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jim Hall
|1960-1963
|0
|12
|11
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Duncan Hamilton
|1951-1953
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Lewis Hamilton
|-
|6, -, -
|250
|250
|88
|84
|151
|47
|3431
|- align="center"
|align="left"| David Hampshire
|1950
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Sam Hanks
|1950-1957
|0
|8
|8
|0
|1
|4
|0
|20
|- align="center"
|align="left"| Walt Hansgen
|1961, 1964
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Mike Harris
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Cuth Harrison
|1950
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brian Hart
|1967
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brendon Hartley
|-
|0
|25
|25
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Gene Hartley
|1950, 1952-1954, 1956-1957, 1959-1960
|0
|10
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rio Haryanto
|
|0
|12
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Masahiro Hasemi
|1976
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|- align="center"
|align="left"| Naoki Hattori
|1991
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paul Hawkins
|1965
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Mike Hawthorn
|1952-1958
|11958
|47
|45
|4
|3
|18
|6
|112,643
|- align="center"
|align="left"| Boy Hayje
|1976-1977
|0
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Willi Heeks
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Nick Heidfeld
|-
|0
|185
|183
|1
|0
|13
|2
|259
|- align="center"
|align="left"| Theo Helfrich
|1952-1954
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mack Hellings
|1950-1951
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brian Henton
|1975, 1977, 1981-1982
|0
|37
|19
|0
|0
|0
|1
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnny Herbert
|1989-2000
|0
|165
|161
|0
|3
|7
|0
|98
|- align="center"
|align="left"| Al Herman
|1955-1957, 1959-1960
|0
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hans Herrmann
|1953-1955, 1957-1961
|0
|19
|17
|0
|0
|1
|1
|10
|- align="center"
|align="left"| François Hesnault
|1984-1985
|0
|21
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hans Heyer
|1977
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Damon Hill
|1992-1999
|11996
|122
|115
|20
|22
|42
|19
|360
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Graham Hill
|1958-1975
|21962, 1968
|179
|176
|13
|14
|36
|10
|270
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Phil Hill
|1958-1964, 1966
|11961
|51
|48
|6
|3
|16
|6
|94
|- align="center"
|align="left"| Peter Hirt
|1951-1953
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Hobbs
|1967-1968, 1971, 1974
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gary Hocking
|1962
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ingo Hoffmann
|1976-1977
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Holland
|1950, 1953
|0
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Jackie Holmes
|1950, 1953
|0
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Homeier
|1954-1955, 1960
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Kazujoši Hošino
|1976-1977
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jerry Hoyt
|1950, 1953-1955
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Nico Hülkenberg
|, -
|0
|179
|177
|1
|0
|0
|2
|'''511
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Denny Hulme
|1965-1974
|11967
|112
|112
|1
|8
|35
|9
|248
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| James Hunt
|1973-1979
|11976
|93
|92
|14
|10
|23
|8
|179
|- align="center"
|align="left"| Jim Hurtubise
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gus Hutchison
|1970
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

H